Појам Марија од Брабанта може да се односи на:

 Марија од Брабанта, грофица Савоје,
 Марија од Брабанта, краљица Француске,
 Марија од Брабанта, царица Светог римског царства,